Bernhard Beckermann ist der Name von

* Bernhard Beckermann (Unternehmer) (1915–2000), deutscher Unternehmer, Küchenmöbel-Fabrikant, langjährig engagiert im Heimatbund für das Oldenburger Münsterland
 Bernhard Beckermann (Mathematiker) (* 1961), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer an der Universität Lille I